Močnik ist der Familienname folgender Personen:

 Damijan Močnik (* 1967), slowenischer Komponist, Chordirigent und Pädagoge
 Franz von Močnik (1814–1892), österreichischer Mathematiker, Hochschullehrer, Schulbuchautor und Schulinspektor
 Franz Močnik (* 1951), österreichischer bildender Künstler, siehe Franz Yang-Močnik